Etzelsbach bezeichnet folgende geographische Objekte im Landkreis Eichsfeld, Thüringen (Deutschland):

 den Wallfahrtsort mit der Wallfahrtskapelle Etzelsbach bei Steinbach
 die Wüstung Etzelsbach am gleichen Ort
 den Etzelsbach, einen rechtsseitigen Nebenfluss der Leine bei Wingerode
 die Etzelsbachtalbrücke der Bundesautobahn 38 nördlich von Wingerode